Última Ceia, acontecimento bíblico da Ceia de Jesus com os seus apóstolos.
 A Última Ceia (Leonardo da Vinci), pintura de Leonardo da Vinci.
 A Última Ceia (Salvador Dalí), pintura de Salvador Dalí.
 Monster's Ball, conhecido como A Última Ceia no Brasil, filme norte-americano de 2001.

Desambiguação